Federal Center SW (metrostation) metrostation in Washington D.C in onderstaande wijk
 Southwest Federal Center - wijk in Washington D.C.